Cute steht für:
 Cute (Band), eine japanische Girlgroup
 Cute, ein Song von Neal Hefti, bekanntgeworden durch Count Basie
 Cute (I'm Not Cute), ein Song von Blog 27
 Cute, ein Song von Jerry Goldsmith aus dem Soundtrack von Gremlins 2: The New Batch

CuTe steht für:
 chemische Formel des Minerals Vulcanit, eine Verbindung von Kupfer und Tellurium

CUTE steht für:
 CUTE, ein EU-Förderungsprogramm
 CUTE (Satelliten), eine Reihe japanischer Amateurfunksatelliten
 CUTE (Colorado Ultraviolet Transit Experiment), ein Weltraumteleskop zur Untersuchung von Exoplaneten